Oriana (film), een Venezolaanse film uit 1985
 Oriana (schip uit 1959)
 Oriana (schip uit 1973)
 Oriana (schip, 1995)